5. Igrzyska Afrykańskie – multidyscyplinarne zawody sportowe, które odbyły się w Kairze między 20 września a 1 października 1991 roku.

Dyscypliny 
Rozegrano zawody w 18 dyscyplinach sportowych:

Klasyfikacja medalowa 
Legenda:

Przypisy